Miejscowości w USA:
 Prattsville – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Grant
 Prattsville – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Prattsville – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene

Gminy w USA:
 Prattsville (ang. Prattsville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene